, pape ;
, évêque d'Auvergne de 1151 à 1169.

, roi de Serbie.